Ел Десагве има више значења:

 Ел Десагве, Леон (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Десагве (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Десагве (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Десагве (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Десагве (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику